Archiduque Wenceslao de Austria (9 de marzo de 1561 - 22 de septiembre de 1578), príncipe austriaco miembro de la Casa de Habsburgo y desde 1577 Gran Prior de la Orden de Malta de  Castilla.

Wenceslao  era hijo del emperador Maximiliano II de Habsburgo y su esposa María de Austria y Portugal.

Vida 
Nacido en Wiener Neustadt, Wenceslao fue el undécimo hijo de los dieciséis hijos de sus padres, de los cuales nueve sobrevivieron a la infancia temprana. Se crio principalmente en la corte española con varios de sus hermanos. En 1577 Wenceslao fue nombrado gran prior de la Orden de Malta de  Castilla, pero murió de repente un año después, en Madrid, a los diecisiete años de edad. Fue enterrado en el Panteón de los Infantes en el  Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Referencias

Bibliografía 

 Richard Reifenscheid: Die Habsburger in Lebensbildern, Piper Verlag (2007).

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Grandes priores de Castilla en la Orden de Malta
Personas de Viena
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Nacidos en Wiener Neustadt
Fallecidos en Madrid